Il campionato mondiale di snooker 2000 venne disputato dal 15 aprile al 1º maggio 2000 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il campione in carica Stephen Hendry perse 7 a 10 al primo turno contro Stuart Bingham.

Il gallese Mark Williams vinse il suo primo titolo battendo 18-16 in finale il connazionale Matthew Stevens.

Mark Williams divenne il terzo giocatore di snooker gallese a vincere il titolo dopo Ray Reardon e Terry Griffiths e il primo dal 1979.

Hendry che era il favorito venne eliminato al primo turno dal debuttante al Crucible Stuart Bingham (10–7).

Joe Swail vincendo nelle semifinali contro Matthew Stevens entrò nella top 16 del ranking
causandone l'uscita di Steve Davis il quale vi rientrava fin dal 1980. Davis perse 11–13 contro John Higgins al secondo turno e rientrerà nella élite dei top 16 nella stagione 2003/2004.

Durante il campionato vennero realizzati 54 century breaks. I break più alti furono di 143 ottenuti da Matthew Stevens nel torneo finale e da Nick Dyson nelle qualificazioni.

Montepremi 

 Vincitore: £ 240.000
 Finalista: £ 140.000
 Semifinalisti: £ 70.000
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £ 19.000
 Sedicesimi di finale: £ 13.000

 Break più alto: £ 20.000

Tabellone finale 

Sono qui riportati i risultati di ciascun turno. I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking delle teste di serie (il campionato comprende 16 teste di serie e 16 giocatori provenienti dalle qualificazioni)

Note 

2000
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2000